Arndt Schaffner (1946-2007), un photographe et cinéaste allemand ;
Charles Schaffner (né en 1831), un militaire suisse ;
Dwite H. Schaffner (1889-1955), un militaire américain ;
 Ernest Schaffner (1901-1966), un médecin et homme politique français ;
 Franklin J. Schaffner (1920-1989), un réalisateur américain ;
 Hans Schaffner (1908-2004), un homme politique suisse ;
Jakob Schaffner (1875-1944), un écrivain suisse ;
 John Henry Schaffner (1866-1939), botaniste américain dont l’abréviation botanique standard est J.H.Schaffn. ;
 Johann Wilhelm Schaffner (1830-1882), botaniste dont l’abréviation botanique standard est W.Schaffn. ;
Kenneth F. Schaffner, un philosophe américain ;
Mathias Schaffner (1869-1940), un politicien luxembourgeois ;
 Martin Schaffner (vers 1478 - après 1546), un peintre allemand ;
 Nicolas Schaffner (1789-1860), un compositeur et chef d'orchestre français ;
Nicholas Schaffner (1953-1991), un auteur-compositeur-interprète américain ;
Robert Schaffner (1905-1979), un politicien luxembourgeois.